Лига Леумит 1969/1970 — 18-й сезон чемпионата Израиля по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Израиля на rsssf.com

1969/1970
Израиль
Израиль
1969 год в Израиле
1970 год в Израиле